Centralpalatset kan syfta på:

Centralpalatset, Falun
Centralpalatset, Gävle
Centralpalatset, Lidingö – en byggnad från 1913 i Lidingö kommun, arkitekt Alf Landén
Centralpalatset (Linköping) – en byggnad från 1907 belägen vid Stora torget, Linköping
Centralpalatset, Malmö
Centralpalatset, Stockholm
Centralpalatset, Örebro